Совіньї́-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 140 км на захід від Діжона, 9 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 610 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1494,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Совіньї-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Совіньї-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр